La nariz puede referirse a:
 La nariz, cuento ruso de Nikolái Gógol de 1836.
 La nariz, cuento japonés de Ryunosuke Akutagawa de 1916.
 La nariz, ópera rusa de Dmitri Shostakóvich de 1930.
 La nariz, cortometraje argentino de Alberto Giudice de 1985.